Ruibarbosense – abitanti di Ruy Barbosa (Bahia)
Ruibarbosense – abitanti di Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte)